Первый дивизион 2018/2019 (, спонсорское название ) — 63-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания в 1955 году. Сезон стартовал в августе 2018 года и завершится в мае 2019 года.

Клубы 
В чемпионате принимают участие 20 команд. «Фортуна», заняв второе место в сезоне 2017/2018 (первое занял «Йонг Аякс», но по правилам в одной лиге не могут играть две команды, представляющие один клуб), получила повышение на прямую в Эредивизи, её в лиге заменил «Твенте», который занял последнее место по итогам предыдущего сезона. По результатам переходного турнира «Де Графсхап» и «Эммен» вышли в Эредивизи, а «Рода» и «Спарта» вылетели в Эрстедивизи.

7 июня 2018 года на внеочередном собрании Королевского футбольного союза Нидерландов представители любительского и профессионального футбола достигли соглашения о возобновлении футбольной пирамиды в сезоне 2019/2020. Часть соглашения заключалась в том, что в этом сезоне не будет никакого выхода/вылета между Eerste Divisie (первый дивизион) и Tweede Divisie (второй дивизион).

Тренеры, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Обновлено для матчей, сыгранных на 3 мая 2019 года. Источник: worldfootball.net

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Эрстедивизи 2018/2018 на сайте rsssf.com

Примечания 

2018/2019
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Спорт в Нидерландах в 2019 году